Лишкява́ (,  или Liszkowo) — старинное маленькое местечко, ныне деревня, на юге Литвы, в Варенском районе на левом берегу Немана, в 9 км к северо-востоку от Друскининкай. Административно входит в состав .

Общая характеристика 
Население 37 человек (2005). Важнейшая достопримечательность — барочный ансамбль костёла Пресвятой Троицы и доминиканского монастыря (вторая половина XVIII века) на высоком берегу Немана, с памятной колонной и скульптурой Святой Агаты. Ансамбль костёла и бывшего доминиканского монастыря, занимающий площадь в 17500 м2, включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики (код 1027); в охраняемый государством комплекс входит также колокольня, бывший амбар, колонна со статуей святой Агаты. К археологическим памятникам относят курган, на котором в IX—XI веках была деревянная крепость, и «ведьмин камень» с отпечатком копыта.

История 

В письменных источниках впервые упоминается в 1044 году: уже в XI веке на высоком холме была сооружена деревянная крепость.

С конца XIV века при великом князе литовском Витовте Великом строилась каменная крепость. Строительство было прекращено после Грюнвальдской битвы (1410); сохранились остатки башни.

Первый храм в Лишкяве со второй половины XVI века до 1624 года был реформатским. С конца XVII века в Лишкяве утвердились доминиканцы. После третьего раздела Речи Посполитой с 1795 года Лишкява оказалась на территории Пруссии.

В период между Первой и Второй мировыми войнами Лишкява была на территории Литвы. По реке Неман проходила демаркационная линия, фактически граница, отделявшая Литовскую Республику и присоединенный к Польше Виленский край. Лишкяве посвящено стихотворение Мстислава Добужинского в восемь четверостиший.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Liškiavos kultūros centras

Населённые пункты Литвы
Варенский район